Националният отбор по волейбол на Китай представя страната на международни турнири и състезания. Отборът има 2 участия на олипийски игри през 1984 и 2008 г.

Китай е общо 3 пъти шампион по волейбол на Азия.

Олимпийски игри

Световна лига по волейбол 
 1990 – 8-о място
 1991 – не участва
 1992 – 7-о място
 1993 – 7-о място
 1994 – 10-о място
 1995 – 11-о място
 1996 – 6-о място
 1997 – 10-о място
 1998 – не участва
 1999 – не участва
 2000 – не участва
 2001 – не участва
 2002 – 9-о място
 2003 – не участва
 2004 – 10-о място
 2005 – не участва
 2006 – 13-о място
 2007 – 9-о място

Азиатско първенство по волейбол 
 1975 – 3 място
 1979 – ШАМПИОН
 1983 – 2-ро място
 1987 – 2-ро място
 1989 – 3-то място
 1991 – 3-то място
 1993 -
 1995 – 2-ро място
 1997 – ШАМПИОН
 1999 – ШАМПИОН
 2001 -
 2003 – 2-ро място
 2005 – 2-ро място
 2007 -

Външни препратки 
  Официална страница

Китай
Волейбол в Китай